Ibeas de Juarros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ibeas de Juarros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Ibeas de Juarros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar